Dardanosz (ógörög Δάρδανος) görög mitológiai alak, a trójaiak őse, Zeusz és Élektra fia. A mítosz egyes variánsai szerint a Dardanellák mellett, mások szerint Itáliában, Krétán, esetleg Argoszban született, s onnan (talán Szamothraké érintésével, ennek régi neve is Dardania) érkezett; mindenesetre a Dardanelláknál alapította meg a róla elnevezett várost, Dardaniát. Első felesége Khrüszé volt, tőle született Deimasz és Idaiosz nevű fiai és leánya, Idaia, aki később Pineusz felesége lett. Dardanosz később Teukrosz leányát, Bateiát vette feleségül. A trónon tőle született fia, Erikhthoniosz követte. Dardanosztól származott a dardán nép, amely tágabb értelemben magába foglalta a trójaiakat is, s leghíresebb leszármazottai Priamosz és Aineiasz voltak.

Családfa

Források

Görög mitológiai alakok